Бласі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Бласі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна